Papilla in anatomia può riferirsi a:

 Papilla – protuberanza unicellulare dell'epidermide
 Papilla dermica – nell'apparato tegumentario
 Papilla duodenale maggiore (o papilla di Vater) e papilla duodenale minore – nel duodeno
 Papilla linguale – sulla lingua
 Papilla ottica – nel sistema visivo
 Papilla renale – nei reni

Altri progetti